Oexle ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Oexle (1922–2018), deutscher Journalist und Buchautor
 Gustav Robert Oexle (1889–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Johann Georg Oexle (1605–1675), kurfürstlich bairischer Geheimer Ratskanzler
 Judith Oexle (* 1956), deutsche Archäologin
 Otto Gerhard Oexle (1939–2016), deutscher Mediävist

Siehe auch: Öchsle, Oechslin